Achawa (wieś)
 Achawa (partia)